Rue Saint-Irénée à Lyon ;
 Rue Saint-Irénée, l'ancien nom de la rue Lacharrière à Paris.

Saint-Irene